Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Kliś − polski wojskowy
 Józef Kliś − polski dziennikarz i działacz polityczny
 Zdzisław Kliś − rzymskokatolicki duchowny, wykładowca akademicki